Николай Ланговой:
 Ланговой, Николай Иванович (1878—1947) — советский педиатр, профессор 2-го ММИ, заведующий отделением Морозовсхой детской больницы
 Ланговой, Николай Петрович (1860—1920) — профессор Петербургского технологического института, вице-директор департамента торговли и мануфактур.